— японо-американский телевизионный мультсериал, созданный Capcom Productions, Ruby-Spears Productions, Ashi Productions и Ocean Productions по мотивам популярной серии видеоигр Mega Man. Премьера телесериала состоялась в 1993 году, всего было показано два сезона, и планировался третий, который был отменен из-за финансовых трудностей, несмотря на высокие рейтинги предыдущих серий.

Сюжет 

Доктор Лайт и Доктор Вайли — научные гении, создающие роботов-андроидов на благо человечества.

Первый робот оказался неудачным и разрушил лабораторию. Отключив робота и сославшись на ошибки, Лайт решает начать всё заново. Однако ночью Вайли похищает чертежи роботов для своего плана по захвату мира, а ранее отключённого робота переделывает в Прото Мена.

Доктор Лайт создаёт ещё двоих роботов: Рока и Ролл, а также роботов-ассистентов Кат Мена (Cut Man), Айс Мена (Ice Man) и Гатс Мена (Guts Man). Ночью доктор Вайли в сопровождении  Прото Мена врывается в лабораторию и перепрограммирует 3-х роботов, чтобы те подчинялись ему. Также они похищают Рока и Ролл, чтобы перепрограммировать их тоже. Последние сбегают, обманув Вайли, после чего Рок просит доктора Лайта переделать его в боевого робота и становится Мега Меном.

Доктор Лайт создает для него робота-пса Раша, который умеет перевоплощаться в разные транспортные средства, такие как реактивная доска, водный мотоцикл т.д.

Практически во всех эпизодах, Мега Мен постоянно сражается против доктора Вайли и всегда рушит его планы.

Ссылки 
 
 
 Mega Man на сайте Myanimelist

Мультсериалы США, запущенные в 1994 году
Мультсериалы США, завершённые в 1996 году
Mega Man
Мультсериалы на английском языке
Мультсериалы по мотивам компьютерных игр
Аниме-сериалы